Suzhou He bezeichnet:

 Suzhou (Fluss), einen Fluss in Ostchina
 Suzhou He, Originaltitel von Suzhou River, Film von Lou Ye aus dem Jahr 2000